Una Liga de Ascenso puede referirse a diversas categorías de segunda división de fútbol en diversos países:
Liga de Ascenso de El Salvador
Liga de Ascenso de Honduras
Liga de Ascenso de México
Liga de Ascenso de Panamá
Segunda División de Costa Rica